Редулешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Винеторі.
 Редулешть () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Кревеніку.
 Редулешть () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Добра.
 Редулешть () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Кеуаш.
 Редулешть () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Редулешть.